|}

Die Thamshavnbahn, norwegisch Thamshavnbanen, ist eine elektrisch betriebene Schmalspurbahn in der Nähe von Trondheim, Norwegen. Sie war die erste elektrische Bahnstrecke in Norwegen.

Geschichte 
Seit 1864 wurde in der Grube Løkken Verk Kupfer abgebaut, später kam noch Schwefelkies dazu. Christian Thams gründete die Orkla ASA und initiierte den Bau der Bahnstrecke. Am 10. Juli 1908 wurde der Bahnbetrieb zwischen Thamshavn und Svorkmo aufgenommen, am 15. August 1910 wurde der Endbahnhof Løkken Verk erreicht.

Im Jahr 1963 wurde der Personenverkehr eingestellt. Güterzüge fuhren noch bis 1974. 1982 gründete sich der Förderverein „Freunde der Thamshavnbahn“ und am 75. Jahrestag der Eröffnung der Bahnstrecke fuhr der erste Museumszug. Am 10. Juli 1987 wurde die Erzgrube endgültig geschlossen. Dort befindet sich das Orkla Industrimuseum.

In Deutschland ist die Thamshavnbahn durch den Einsatz der deutschen Dampflokbaureihe 99.22 im Zweiten Weltkrieg bekannt. Zu dieser Zeit wurde die strategisch wichtige Bahnlinie mehrfach das Ziel norwegischer Sabotageakte.

Weblinks 

 
 
 
 
 
 Infos bei scanditrain.de
 

Bahnstrecke in Trøndelag
Museumsbahn (Norwegen)
Orkland
Kulturdenkmal (Trøndelag)
Museum in Trøndelag